Creta ima više značenja:
 Creta, Avellino
 Creta, Treviso